Alexandre Lessertisseur est un compositeur français de musique de film, né le 29 mai 1973 à Paris.

Il a composé la musique de nombreux téléfilms, séries, documentaires et films d'animation en France et dans le monde. Il a travaillé sur des films et séries à succès tels que : Une affaire française, Manon 20 ans, GLACE, Malaterra en France. Sa partition pour le film d'animation international Sheep and wolves, sera nominée pour l'esprit BSO en 2016.

Guitariste de formation, il s'est fait connaître avec son groupe d'ElectroRock Backstab fondé en 1995. Il a également composé pour le théâtre et réalisé des chansons de variétés.

Alexandre est représenté par MSA (MySoundtrackAgency) et Sevrine Abhervé est son agent.

Biographie

Enfance et formation 
Alexandre Lessertisseurest né le 29 mai 1973 à Paris, en France.

Son père, Guy Lessertisseur, est un acteur, un scénariste et un réalisateur français. Sa mère, Catherine Arditi, est une actrice française.

Il grandit dans l'environnement du Septième art à Paris, Dès l'âge de 8 ans, il commence à jouer de la guitare au conservatoire Lili Boulanger. Il poursuit ses études musicales avec la guitare électrique à l'école Atla. Passionné de musique, il découvre et pratique différents styles, du classique au Folk, en passant par le Blues, le Rock, le Funk, mais surtout le Métal.

À cette époque, il est fan des Guitar Heroes tels que Steve Vai, Joe Satriani ou Yngwie Malmsteen. Il se passionne pour l'informatique musicale des premières heures et les premiers samplers, ce qui l'amènera à former le groupe ElectroRock Backstab Fusion entre Musique électronique et Métal dont les inspirations étaient aussi bien Prodigy ou Chemical Brother que Metallica ou Korn.

Cinéphile depuis son plus jeune âge, il est tombé amoureux de la musique de film en découvrant la partition de John Williams pour Star Wars, mais c'est la musique de Basil Poledouris pour Conan qui l'a fait basculer vers la musique de film et commencer à étudier la composition orchestrale et l'orchestration pour les films.

En parallèle avec le groupe ElectroRock Backstab, il commence à faire des musiques de courts métrages pour les étudiants de La Fémis puis pour des pièces de théâtre.

En outre, Blake Neely devient son mentor pendant un certain temps et lui ouvre les portes d'Hollywood. Il est suivi par William Ross, qui lui offre une expérience d'assistant pour ses musiques de film à Los Angeles.

De retour en France, il travaille beaucoup pour la télévision française, et compose également pour le marché international avec des films d'animation comme Sheep And Wolves, ou des séries comme Théodosia pour HBOmax.

Ses débuts et sa carrière professionnelle 
Alexandre Lessertisseur a commencé sa carrière avec son groupe ElectroRock Backstab, qui a remporté le grand prix du jury de Zeb Rock en 2001, et le prix du public et du jury du Chorus des Hauts de Seine en 2002.

Plus tard, Lessertisseur s'oriente vers la musique à l'image, où il commence à créer des musiques pour des courts métrages et notamment pour les étudiants de la Fémis.

Alexandre Lessertisseur a travaillé avec William Ross à Los Angeles, a co-composé avec R. Jericho pour Gregory Lemarchal (gagnant 2004 de la Star Academy France), Nu Pagadi (gagnant 2005 Pop Star Allemagne), Marc-André Niquet (finaliste 2005 de la Star Academy Canada), pour n'en citer que quelques-uns.

En 2021, il a composé la musique de la série internationale Theodosia (HBOmax) et du film d'animation chinois Return produit par ORI Animation.

Il a composé la musique de plusieurs séries, notamment Une affaire française , GLACÉ, Malaterra , ou Manon 20 anspour laquelle il a remporté le Prix de la meilleure musique au Festival de Luchon en 2017. Il a fait la musique de nombreux téléfilms comme Le Jour où j'ai brulé mon coeur, L’Héritage ou encore Crimes parfaits ou Meurtres à .

Il est également le compositeur de nombreux documentaires parmi lesquels Faut pas rêver, Des racines et des ailes, Doc de chocs, Jacques Deray, Dans l’ombre d’Hitchcock ou Sans aucun doute.

De belles expériences sont également à souligner dans de nombreux courts métrages: Jours intranquilles de Latifa Said (Grand Prix au SIRAR).

Il a également composé de nombreuses pièces de théâtre comme Parce que je la vole bien de Laurent Ruquier ou encore Une Journée Ordinaire de Eric Assous avec Alain Delon

Succès et Prix 
Il a travaillé sur la série française Manon 20 ans (Arte) avec le réalisateur oscarisé Jean-Xavier de Lestrade, qui a remporté cinq prix au Festival TV de Luchon 2017 pour la meilleure musique.

Puis, il est nommé au Jerry Goldsmith Award en 2016 pour sa musique du film d'animation Sheep And Wolves (Russie, Wizart Animation, sélection officielle long métrage au Festival d'Annecy 2016).

Par ailleurs, avec son groupe électro-rock Backstab, avec lequel il a donné des concerts dans toute la France, et en Europe. Le groupe a remporté le Grand Prix du Jury du Zeb Rock en 2001, et le Prix du Public et du Jury du Chorus des Hauts de Seine en 2002.

Filmographie

Avant 

 Natexis, Port de l’Arsenal, Studio Broadkast…
 Alice réal Grégoire Sevan, Max n’a pas peur, Thomas Gayrard…

 Jeux vidéo Pavillon Noir Compositeur et guitariste du groupe Backstab, Gagnant du Grand ZebRock et du Chorus des Hauts de Seine

 Année 2002 

 2002 : Virages, Studio des Champs-Élysées

 2002 : Enregistrement et Co-Production de l’album Aiki Taiso du groupe Backstab, XIII bis record

 Année 2003 

 2003 : Docs de Choc 2003 : Requiem pour 3 souris, frédéric Andrei, Sélection Festival du film de Paris

 Année 2004 

 2004 : Faut pas rêver 2004 : Et après Théâtre de la Jonquière

 2004 : Composition avec R. Jericho Tout l’or du monde Marc-André Niquet, Finaliste Star Academy Canada

 Année 2005 

 2005 : Composition avec R. Jericho A corps perdu Gregory Lemarchal, Gagnant Star Academy France

 2005 : Composition avec R. Jericho Queen of pain Nu Pagadi, Gagnant Pop Star Allemagne

 Année 2006 

 2006 : Composition avec R. Jericho de Loup blessé pour le Film Jean Philippe, de Laurent Tuel

 Année 2007 

 2007 : Meurtrière à 4 épingles, Guichet Montparnasse

 2007 : Enregistrement et co-production de l’album du groupe HNZN

 Année 2008 

 2008 : Sans aucun doute 2008 : Par suite d’un arrêt de travail, Frédéric Andrei, Aliceleo

 Année 2009 

 2009 : Le monde entier est un théâtre avec Catherine Arditi , Théâtre du Petit Chien, Avignon 2009

 Année 2010 

 2010 : Stand Up, Théâtre Tristan Bernard

 Année 2011 

 2011 : Parce que je la vole bien''', de L. Ruquier, Théâtre Saint Georges

 2011 : Une Journée Ordinaire, de E. Assous avec A. Delon, Théâtre Bouffes Parisiens

 Année 2012 

 2012 : Bronx de Chazz Palminteri avec Francis Huster, Théâtre Bouffes Parisiens, Paris.

 Année 2013 

 2013 : The Guitrys
 2013 : L’Affrontement
 2013 : A tort ou a Raison
 2013 : Le journal d'Anne Frank

 Année 2014 

 2014 : Studio Assistant, William Ross, Los Angeles

 2014 : Sound Design Untitled movie, Shaun Troke

 2014 : Carapace, de Chloé Latourn

 Année 2015 

 2015 : Malaterra Jean-Xavier de Lestrade (Ep 1 2 3 5), and Laurent Herbiet (Ep 4 6 7 8)

 Année 2016 

 2016 : Sheep and Wolves Max Volkov, Wizart Animation

 Année 2017 

 2017 : Glacé, Laurent Herbiet

 2017 : Meurtres à Sarlat, Delphine Lemoine

 Année 2018 

 2018 : Le Jour ou j’ai brulé mon cœur Christophe Lamotte, co-composition avec R. Jericho

 2018 : Les Secrets Christophe Lamotte, co-composition avec R. Jericho

 2018 : J’ai connu une belle époque documentaire, Arte

 Année 2019 

 2019 : L’Heritage, Laurent Dussaux

 2019 : La part du Soupçon, Christophe Lamotte, co-composition avec R. Jericho

 2019 : Dans l’Ombre d’Hitchcock, Laurent Herbiet, Arte

 2019 : Abbey Leaks, Philip Briggs

 Année 2020 

 2020 : RETURN, Produit par ORI Animation

 2020 : Meurtres à Albi, Delphine Lemoine

 Année 2021 

 2021 : ''One Day, produit par ORI Animation

 2021 : Une Affaire Française, Christophe Lamotte, co-composition avec R. Jericho

 2021 : Crimes Parfaits, Delphine Lemoine

 Année 2022 

 2022 : ''THEODOSIA, Produit par Cottonwood, HBOmax

 2022 : Meurtres à Porquerolles', Delphine Lemoine

 2022 : Le Mystère Daval''', Christophe Lamotte

Notes et références

Liens externes 

Compositeur français de musique de film
Compositeur de musique de série télévisée